I Have Lost… — второй альбом норвежской готик-метал группы Mortal Love, изданный в 2005 году.

Список композиций

Ссылки 
 I Have Lost… на сайте Discogs
 Интервью Lev об альбоме

Альбомы Mortal Love
Альбомы Massacre Records